

Codici 
 D9 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa Aeroflot-Don, Aeroporto di Rostov sul Don, Russia

Musica 
 D9 – accordo musicale di Re nona secondo la notazione inglese

Altro 
 D9 – standard di videoregistrazione
 Caterpillar D9 – bulldozer della Caterpillar